Чантурія () — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Чантурія Валентин Олексійович (1938) — радянський та російський вчений у галузі збагачення корисних копалин.
 Чантурія Володимир (; 1978) — грузинський боксер, призер Олімпійських ігор 2000 року.
 Чантурія Володимир Олександрович (1923—1988) — білоруський архітектор, історик архітектури.
 Чантурія Георгій — директор Суспільного мовника Грузії.
 Чантурія Грігол (; 1973) — грузинський футболіст.
 Чантурія Нодарі Вікторович (1929—2007) — радянський і український суднобудівник.

Грузинські прізвища